Universal serial bus, een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers
 Upper Side Band, een vorm van modulatie in de radiotechniek. Zie Enkelzijbandmodulatie.
 Universal Studios Beijing, een pretpark.